Дама Идит Еванс () је била енглеска глумица, рођена 8. фебруара 1888. године у Лондону (Енглеска), а преминула 14. октобра 1976. године у Кенту (Енглеска).

Филмографија 

|-
|rowspan=2|1915.
|
|-{Honeymoon for Three}-
|
|
|-
|
|-{A Welsh Singer}-
|госпођа Помфри
|
|-
|1916.
|
|-{East Is East}-
|тетка
|
|-
|rowspan=2|1949.
|
|-{The Queen of Spades}-
| стара грофица Раневскаја
|
|-
|
|-{The Last Days of Dolwyn}-
|Мери
| 
|-
|1952.
|
|-{The Importance of Being Earnest}- 
| леди Огаста Бракнел
|
|-
|1958.
|
|-{Look Back in Anger}- 
|госпођа Танер
|
|-
|1959.
|Прича о калуђерици
|-{The Nun's Story}-
|пречасна мајка Емануел
|
|-
|1963.
|Том Џоунс
|-{Tom Jones}- 
|госпођица Вестерн
|
|-
|1964.
|
|-{The Chalk Garden}- 
| госпођа Сент Мом
|
|-
|1965.
|
|-{Young Cassidy}-
| леди Грегори
|
|-
|rowspan=2|1967.
|
|-{The Whisperers}- 
|госпођа Меги Рос
|
|- 
|
|-{Fitzwilly}- 
| госпођица Викторија Будворд
|
|-
| 1968. || || -{Prudence and the Pill}- || леди Роберта Бејтс|| 
|-
| 1969. || Луда из Шаљоа || -{The Madwoman of Chaillot}- || Џозефина|| 
|-
| 1969. || || -{Crooks and Coronets}- || леди Софи Фицмор|| 
|-
|1970.
|
|-{Scrooge}- 
| Ghost of Christmas Past
|
|-
|rowspan=2|1973.
|
|-{A Doll's House}- 
|Ен-Мари
|
|-
|
|-{El caballo torero}-
|
|
|-
|1974.
|
|-{Craze}-
|тетка Луиз
|
|-
|1976.
|
|-{The Slipper and the Rose}- 
| удовица Квин
|
|-
|1977.
|
|-{Nasty Habits}-
| сестра Хилдегард
|
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1888.
Умрли 1976.
Енглеске глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сребрни медвед